Би, БИ — многозначное понятие:

Фамилия

Топонимы 
  — посёлок в округе Сьюард штата Небраска, США.
 Би — округ Техаса, США.

Прочее 
 Би- — числовая приставка.
 Би-2 — рок-группа
 Би — интерпретируемый язык программирования.
 Би — персонаж художественного фильма «Кин-дза-дза!»
 Би — древнекитайский дисковидный артефакт, сделанный из нефрита.
 Би (Бей) — тюркский титул и звание.

Аббревиатура БИ 
 БИ — боевые искусства.
 БИ (батарейный индивидуального пользования) — серия советских радиоприёмников 1930-х годов, например, БИ-234.
 БИ-1 — советский ракетный самолет.
 БИ — безопасность информации

См. также 
 B (значения)

Литература